Rös kan avse

 Rös – en hög med stenar utan jordtäcke, se Röse
 RÖS – elektromagnetiska fält som genereras av alla elektriska apparater och kan uppfångas med olika typer av mottagare och användas för underrättelseverksamhet, se Röjande signaler